Streljaštvo na OI 2016. u Rio de Janeiru održalo se od 6. do 14. kolovoza na streljani Nacionalnog streljačkog centra. Na igrama je moglo sudjelovati maksimalno 390 sportaša u petnaest disciplina. Format natjecanja je bio sličan igrama u Londonu 2012., iako je bilo značajnih promjena u pravilima i smjernicama natjecanja.

Rezultati

Muškarci

Žene

Izvor

Vidi još

Streljaštvo na OI 2012.

Vanjske poveznice
Streljaštvo na OI 2016. 
 

Streljaštvo
Svjetska streljačka natjecanja